А́маль Клуни (), в девичестве — Аламудди́н (3 февраля 1978, Бейрут, Ливан) — британский юрист ливанского происхождения.

Образование 
Окончила колледж Сент-Хью Оксфордского университета, юридический факультет Нью-Йоркского университета по специальности «Международное право, вопросы экстрадиции и защита прав человека».

Профессиональная деятельность 
В 2004 году заняла должность в Международном суде ООН.

В 2010 году приступила к работе в юридической компании Doughty Street Chambers.

Работала в качестве юридического советника по Югославии при судьях в Международном суде ООН и Международном уголовном суде, а также являлась старшим юридическим советником прокурора в Специальном трибунале по Ливану.

Представляет правительство Камбоджи в деле о территориальном споре с Таиландом в Постоянной палате третейского суда, Армению в процессе против Догу Перинчека как отрицателя геноцида армян, население архипелага Чагос в тяжбе за право вернуться на острова, откуда его выселили из-за размещения американской военной базы.

Среди клиентов Амаль Клуни — основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, бывший президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид, азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаилова, египетско-канадский журналист Мохамед Фахми и другие известные персоны.

В сентябре 2021 года Международный уголовный суд (МУС) назначил Амаль Клуни специальным советником по суданскому конфликту в Дарфуре.

Личная жизнь 
С 27 сентября 2014 года Амаль замужем за актёром и режиссёром Джорджем Клуни. У супругов есть дети-двойняшки — сын Александр и дочь Элла (род. 06.06.2017).

Примечания

Ссылки 

Юристы Великобритании
Адвокаты Великобритании
Выпускники Школы права Нью-Йоркского университета
Джордж Клуни